Административное деление Люксембурга в настоящее время состоит из 2 уровней и включает в себя:
 12 кантонов (, ).
 Кантоны делятся на 116 коммун (, , ).
До октября 2015 года существовали также три округа, делившиеся на кантоны и составлявшие верхний уровень административного деления.

Округа (до 2015 г.)

В административном отношении Люксембург делился на 3 округа:

Кантоны 

Эти 3 округа делятся на 12 кантонов (, ):

Коммуны 

Эти 12 кантонов делятся на 116 коммун (, , ).

См. также 
 Список коммун Люксембурга

Примечания